Estadio Nacional kan syfta på:

 Estádio Nacional, Lissabon – en arena i Portugal
 Estádio Nacional de Brasília – en fotbollsarena i Brasília
 Estadio Nacional de Chile – nationella stadion i Santiago
 Estadio Nacional de Costa Rica – en multifunktionsarena i San José
 Estadio Nacional del Perú – nationalarena för fotboll i Lima